Racing Club de Bafoussam é um clube de futebol camaronês com sede em Bafoussam. Fundado em 1950 manda seus jogos no estádio Municipal de Bamendzi. Eles são mais famosos pelo desenvolvimento de Geremi Njitap. A década de 1990 foi a melhor época do clube, que conquistou a maioria dos seus titúlos e participou em competições da CAF.

Títulos

Desempenho em competições da CAF
Liga dos Campeões da CAF
1990: quartas-de-final
1993 : segunda rodada
1994 : segunda rodada
1995 : retirou-se na primeira rodada
2005 : Primeira Rodada
Recopa Africana
1997 : desclassificado na primeira rodada.

Clubes de futebol dos Camarões